

Касмала — річка в Алтайському краї, ліва притока Обі
 Касмала — село, Павловський район, Алтайський край